Wilhelm IV Żelazne Ramię (937-995) – książę Akwitanii 963-995; hrabia Poitiers jako Wilhelm II
 Wilhelm IV (1004-1038) – hrabia Poitiers 1030-1038; książę Akwitanii jako Wilhelm VI
 Wilhelm IV (ok. 1030-1100) – margrabia Montferratu 1084-1100
 Wilhelm IV (1365-1417) – hrabia Hainaut 1404-1417; książę Bawarii-Straubing jako Wilhelm II; hrabia Zelandii jako Wilhelm V; hrabia Holandii jako Wilhelm VI
 Wilhelm IV (1493-1550) – książę Bawarii 1508-1550
 Wilhelm IV Mądry (1532-1592) – landgraf Hesji-Kassel 1567-1592
 Wilhelm IV Orański (1711-1751) – stadhouder Republiki Zjednoczonych Prowincji 1747-1751
 Wilhelm IV Hanowerski (1765-1837) – król Wielkiej Brytanii 1830-1837
 Wilhelm IV (1852-1912) – wielki książę Luksemburga 1905-1912